Alajärvi kan syfta på några olika saker. Namnet är finskt och kan på svenska översättas med Nedre sjön.

Finland 

1. Alajärvi, stad, Södra Österbotten, 
2. Alajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,03, long 28,45),  (31 ha)
3. Alajärvi och Kutujärvi,  (1,6 km²)
4. Alajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,60, long 27,45),  (3,4 km²)
5. Alajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,88, long 25,62),  (1,1 km²)
6. Alajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,72, long 26,68),  (57 ha)
7. Alajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,58, long 27,13),  (1,3 km²)
8. Alajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,43, long 26,70),  (1,2 km²)
9. Alajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,33, long 28,33),  (1,5 km²)
10. Alajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,22, long 26,52),  (1,1 km²)
11. Alajärvi och Salmijärvi,  (1,6 km²)
12. Alajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,95, long 28,85),  (1,8 km²)
13. Alajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,03, long 29,22),  (1,2 km²)
14. Alajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,03, long 28,58),  (1,3 km²)
15. Alajärvi eller Haapojärvi,  (2,1 km²)
16. Alajärvi (sjö i Finland, Satakunta),  (67 ha)
17. Alajärvi (sjö i Finland, Egentliga Tavastland),  (6,3 km²)
18. Alajärvi (sjö i Vaala, Finland), Norra Österbotten,

Sverige 

1. Alajärvet, sjö i Gällivare kommun, 
2. Alajärvi (Gällivare socken, Lappland, 744774-173891), sjö i Gällivare kommun, 
3. Alajärvi (Gällivare socken, Lappland, 749615-172507), sjö i Gällivare kommun, 
4. Alajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (30 ha)
5. Alajärvi (vik), Norrbottens län,

Se även 
 Vuollejaure (på samiska)

Referenser